Die Österreichische Badminton-Bundesliga der Saison 2008/09 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Meister wurde WBH Wien.

Vorrunde

Finale 
WBH Wien – ASKÖ Traun 4-4 (9:7), 4-4 (10:9)

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Mannschaft 2008
Badminton 2007
Badminton 2008